Beneš-Mráz Be-550 Bibi, een Tsjechoslowaaks vliegtuig
 Bibi Station, een voormalig Japans treinstation
 Bibi (titel), een Zuid-Aziatische titel voor vrouwen
 Bibi (voornaam), een persoonsnaam
 Bibi (youtuber), een Nederlands youtuber
Bibi Breijman, een Nederlandse mediapersoonlijkheid
 Benjamin Netanyahu